Pius Suter (né le 24 mai 1996 à Zurich en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2012-2013 || GCK Lions || Jr. Élites A ||33 ||12 ||9 ||21 ||14 ||9 ||3 ||0 ||3 ||4
|-
| 2013-2014|| Storm de Guelph || LHO ||66 ||9 ||15 ||24 ||16 ||20 ||6 ||2 ||8 ||2
|-
| 2014-2015|| Storm de Guelph || LHO ||61 ||43 ||29 ||72 ||28 ||9 ||3 ||2 ||5 ||10
|-
| 2015-2016 || GCK Lions || Jr. Élites A ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||6 ||3 ||5 ||8 ||4
|-
| 2015-2016 || GCK Lions || LNB ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || ZSC Lions || LNA ||45 ||14 ||10 ||24 ||14 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2016-2017|| ZSC Lions || LNA ||38 ||17 ||11 ||28 ||16 ||6 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
| 2017-2018|| ZSC Lions || NL ||36 ||11 ||28 ||39 ||12 ||18 ||5 ||6 ||11 ||8
|-
| 2018-2019|| ZSC Lions || NL ||41 ||9 ||15 ||24 ||16 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2019-2020|| ZSC Lions || NL ||50 ||30 ||23 ||53 ||16 ||colspan="5" align="center"|Annulés
|-
| 2020-2021 || GCK Lions || SL ||6 ||2 ||3 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| ZSC Lions || NL ||6 ||2 ||3 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Blackhawks de Chicago || LNH || 55 || 14 || 13 || 27 || 14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Red Wings de Détroit  || LNH || 82 || 15 || 21 || 36 || 22 || - || - || - || - || -
|-

| 137 || 29 || 34 || 63 || 36 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2013 || align=left| Suisse U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||5 ||3 ||0 ||3 ||4 || align=left| place
|-
| 2013 || align=left| Suisse U18 || align="left"| Coupe Hlinka-Gretzky ||4 ||1 ||2 ||3 ||2 || align="left"| place
|-
| 2015 || align=left| Suisse U20 || align=left|Championnat du monde junior ||6 ||2 ||0 ||2 ||2 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Suisse U20 || align=left|Championnat du monde junior ||6 ||3 ||1 ||4 ||4 || align=left| place
|-
| 2017 || align=left| Suisse || align=left|Championnat du monde ||8 ||1 ||2 ||3 ||4 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| Suisse || align=left| Jeux olympiques ||4 ||3 ||2 ||5 ||0 || align=left| place

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1996
Naissance à Zurich
Joueur international suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Storm de Guelph
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur des Red Wings de Détroit